Освајачи олимпијских медаља у атлетици за мушкарце у дисциплини 200 м, која се у програму олимпијских игара налази од других Олимпијских игара 1900. у Паризу, приказани су у следећој табели, а резултати су дати у секундама.

Од других Олимпијских игара 1990. до 1972. резултати су се мерили ручно, а од Олимпијских игара 1972 у Минхену уведено је електронско мерење резултата.

Навише успеха у појединачној конкуренцији после ЛОИ. 2016. имао је Јусејн Болт (Јамајка) са освојене 3 златне медаље. У екипној конкуренцији најбоља је репрезентација САД са 46 освојених медаља од којих 17 су златне. Светски рекорди у овој дисциплини обарани су 4, а олимпијски 17 пута.

Биланс медаља, 200 метара мушкарци 
Стање после ЛОИ 2016.

Види још 
 Трка на 200 метара
 Освајачи олимпијских медаља у атлетици — 200 метара за жене
 Развој светског рекорда на 200 метара за мушкарце